Bengt Heiestad (ur. 12 grudnia 1975) – norweski skoczek narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 1992.

18 marca 1992 w Vuokatti podczas mistrzostw świata juniorów zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Jørgenem Halvorsenem, Knutem Müllerem i Lasse Ottesenem.

W sezonach 1992/1993 i 1993/1994 startował w zawodach Pucharu Świata. Najwyższą lokatę zajął 14 grudnia 1993 w Predazzo, gdzie był 32.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: niesklasyfikowany
 sezon 1993/1994: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975